Делчево може да се отнася за:

 Делчево, село в област Благоевград, България
 Делчево, село в област Разград, България
 Царево село, днес Делчево, град в Северна Македония

Вижте също:
 Ново Делчево, село в област Благоевград, България